gyilokjáró vagy védőfolyosó, a középkori várépítészetben a védőfal koronáján végigfutó pártázatos folyosó
Gyilokjáró, Passuth László önéletrajzi regénye (1973)